Toponímia:
 Verlaine (Lieja), municipi a la província de Lieja 
 Verlaine (Neufchâteau), nucli del municipi de Neufchâteau a la província de Luxemburg (Bèlgica) 
 Verlaine-sur-Ourthe, nucli de Durbuy, ciutat a la província de Luxemburg 
 Verlaines, poble a prop d'Eppeville al departament del Somme a França 
 Biografies:
 Paul Verlaine (Metz, 1844 - París, 1896), poeta francès 
 Tom Verlaine (1949, Morristown - 2023, New York City), compositor, cantautor i guitarrista estatunidenc.